STB či StB může znamenat:
 Set-top box – televizní zařízení
 StB neboli Státní bezpečnost – tajná policie v Československu
 Shirley Temple Black
 Císařsko-královské státní dráhy (kaiserlich-königliche Staatsbahnen, kkStB)
 Stará Boleslav – část města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Zkratky